Das Geheimnis im Moor steht für:
 Spreewaldkrimi: Das Geheimnis im Moor, deutscher Fernsehfilm von Kai Wessel aus dem Jahr 2006
 Valby – Das Geheimnis im Moor, schwedisch-dänischer Film von Åke Sandgren aus dem Jahr 1989